RTR, est un sigle de trois lettres qui, peut faire référence à :

 Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, radiotélévision suisse romanche ;
 RTR, ancien nom de Rossiya 1, première chaîne télévision publique Russe ;
 RTR Planeta, sa version internationale, dont une partie des programmes vient de la chaîne culturelle Rossiya K ;
 RTR Sport, chaîne destiné aux sports ayant arrêté sa diffusion en 2010 au profit Rossiya 2 ;
 la régie des télés en région, régie publicitaire nationale des télévisions locales en France.

Autre
 Renault Technologie Roumanie, centre ingénierie du constructeur automobile Renault basé à Titu en Roumanie.

 Rundfunk und Telekom Regulierungs, société autrichienne de régulation des radiodiffusions et des télécommunications.

 Royal Tank Regiment, Régiment Royal des blindés britanniques ;
 kit RTR, Ready to roll, « prête à rouler » au sujet des trains électrique ou de voiture radiocommandée (Slot) sur circuit ;
 Ruf RTR, une automobile ;
 Real Time Restoration, « restauration en temps-réel » dans le domaine des réseaux de transport, voir : Réseau maillé optique ;
 Remote Transmission Request, voir : Reconfiguration dynamique des FPGAs et bit RTR, champ d'arbitrage qui sert d'identifiant pour la donnée transportée dans le champ de données, voir : Controller Area Network ;
 Retracted tongue root, voir Avancement ou rétraction de la racine de la langue ;
 Run-time reconfiguration, reconfiguration dynamique.
 Record to report, Processus Finance dans SAP